Іоана Ралука Олару і Ольга Савчук були чинними чемпіонками. Обидві цього разу виступали, але разом з іншими партнерками.
Олару грала в парі з Галиною Воскобоєвою, але в першому колі їх перемогли Родіонова Аріна Іванівна і Ольга Савчук.
Савчук грала в парі з Родіоновою, але в півфіналі їх перемогли Віталія Дяченко і Катерина Деголевич.

Ольга Говорцова і Тетяна Пучек виграли титул, у фіналі перемігши пару Дяченко Деголевич з рахунком 6–2, 6–7(1), [10–8].

Сіяні пари 

  Іпек Шенолу /  Ярослава Шведова (чвертьфінал)
  Акгуль Аманмурадова /  Дар'я Кустова (чвертьфінал)
  Іоана Ралука Олару /  Галина Воскобоєва (1-ше коло)
  Марія Кондратьєва /  Софі Лефевр (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
Main Draw 

Парний розряд